ztc – vecchio codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Lachirioag, ritirato per unione con lingua zapoteca di Yatee (ISO 639-3 zty)